Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nuno Marques che ha battuto in finale Luis Herrera 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ignacio Truyol (secondo turno)
 Nuno Marques (Campione)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (semifinali)

 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Juan Luis Rascón Lope (semifinali)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Daniele Musa (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1996